Maroufle peut faire référence à :
 maroufle, malhonnête homme, homme grossier.
 maroufle, une sorte de colle très forte et très tenace, dont on se sert pour maroufler.
 maroufle, une sorte de raclette souple dont on se sert pour plaquer un papier peint encollé sur un mur.
 maroufle, venant du verbe maroufler.
 maroufle, espèce de bovidé du genre Connochaetes.